Příjmení Bartlett nese více různých osobností:

 Abraham Dee Bartlett (1812–1897) – britský zoolog
 Alicia Giménez Bartlett (* 1951) – španělská spisovatelka
 Frederic Bartlett (1886–1969) – anglický psycholog
 Josiah Bartlett (1729–1795) – americký lékař a státník
 Neil Bartlett (1932–2008) – americký chemik
 Vernon Bartlett (1894–1983) – anglický novinář, politik a spisovatel